barwa zielona
 miejska przestrzeń zielona
 5 miejscowości w Polsce: 

 Zieleń – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno 
 Zieleń – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów 
 Zieleń – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz 
 Zieleń – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno
 Zieleń – część miasta Koluszki